Il doppio del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Cecil Mamiit e Brian Vahaly che hanno battuto in finale Julien Benneteau e Nicolas Mahut 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (finale)
 Jeff Coetzee /  Chris Haggard (primo turno)

 Robert Lindstedt /  Alexander Peya (quarti di finale)
 Huntley Montgomery /  Tripp Phillips (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2005